Воло́вец () — различные населённые пункты и горные вершины в Польше.

Населённые пункты 
 Воловец — посёлок городского типа, районный центр Воловецкого района Закарпатской области Украины.
 Воловец (гмина Гольчево) — село в Западнопоморском воеводстве;
 Воловец (гмина Новогард) — село в Западнопоморском воеводстве;
 Воловец (гмина Сенкова) — село в Малопольском воеводстве;

География 
 Воловец (Судеты) — название горы в Судетах;
 Воловец (Татры) — название горы в Татрах.

Персоналии 
 Воловец, Моника (род. 1976) — польская спортсменка.

См. также 
 Воловиц